Fremon ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jacques Fremon (im 17. Jhd.), französischer Adeliger und Politiker 
 Jean Frémon (* 1946), französischer Schriftsteller, Galerist und Kunsthändler
 Kelly Fremon Craig (* 1981), US-amerikanische Drehbuchautorin, Produzentin und Filmregisseurin 

Siehe auch
 Fremont